А́нтон Корбейн (; ) — нидерландский кинорежиссёр и фотограф, репутацию которого составили поставленные им видеоклипы и графика для музыкальных ансамблей (прежде всего, Depeche Mode и U2). В 2007 году вышел первый снятый им художественный фильм («Контроль»), в 2010 — второй, триллер «Американец», в 2014 — третий, «Самый опасный человек».

Биография 
Антон Корбейн родился  в Нидерландах в семье протестантского священника и медсестры. Семья имеет русско-французские корни. Имя Антон, созвучное русскому, по традиции дается мужчинам в роду уже много поколений подряд.

Началом карьеры Корбейна как фотографа можно условно назвать 1972—1973 годы, когда он, будучи подростком, брал отцовский фотоаппарат и отправлялся на концерты под видом фотографа. Местные издания охотно публиковали его работы. Первой серьёзной работой в качестве фотографа явилось сотрудничество Корбейна с нидерландским поп-журналом Oor.

В 1979 году Корбейн переехал из Нидерландов в Лондон и посвятил себя фотографии новых британских групп (Joy Division, Public Image Ltd и др). В 1983 году он обратился к жанру видеоклипа, который стал преобладающим в творчестве фотографа. Наибольшее число клипов снято им для британской группы Depeche Mode, для которой, как и для U2, он также оформлял пластинки. Кроме того, им были поставлены клипы для Front 242, Metallica, Nirvana, Джонни Кэша, Брайана Адамса, Roxette, Coldplay, The Killers и многих других групп.

В 2007 году Корбейн дебютировал в большом кино, сняв художественно-биографический фильм «Контроль» о Йене Кёртисе, фронтмене группы Joy Division (в 1988 году Корбейн снял видеоклип на их песню «Atmosphere»). Параллельно им выпущена книга о съёмках фильма.

С 21 марта по 4 апреля 2008 года прошла выставка фотографа под названием «Четыре измерения Антона Корбейна», на которой он представил более 170 фоторабот и лично открыл оба вернисажа.

В 2010 году вышел второй фильм Корбейна с Джорджем Клуни в главной роли — «Американец».
В 2014 году вышел третий фильм — «Самый опасный человек».

Фильмография

Музыкальные видео

Фильмы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Галерея работ и биографическая статья (англ.)
 Антон Корбейн — Человек, всегда остающийся за кадром | youngspace.ru

Кинорежиссёры Нидерландов
Режиссёры видеоклипов Нидерландов
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшему режиссёру